Wust steht für:
 eine ungeordnete, meist große Menge: „ein Wust von unterschiedlichen Erklärungen“
 Wust (Wust-Fischbeck), einen Ortsteil der Gemeinde Wust-Fischbeck in Sachsen-Anhalt
 Wust (Brandenburg an der Havel), ein Ortsteil der Stadt Brandenburg an der Havel

WUSt ist die Abkürzung für:
 Wehrmacht-Untersuchungsstelle für Verletzungen des Völkerrechts
 die durch die Mehrwertsteuer abgelöste Warenumsatzsteuer in der Schweiz

Wust ist der Familienname folgender Personen:
 Balthasar Christoph Wust (1630–1704), Buchdrucker und Verleger in Frankfurt
 Harald Wust (1921–2010), deutscher General, sechster Generalinspekteur der Bundeswehr (1976–1978)
 Karl Wust (* 1919), deutscher Unternehmer und Politiker (FDP/DPS), MdL Saarland 
 Klaus Wust (1925–2003), US-amerikanischer Autor und Historiker deutscher Herkunft
 Lilly Wust (1913–2006), Trägerin des Bundesverdienstkreuzes und Gerechte unter den Völkern
 Peter Wust (1884–1940), deutscher christlicher Existenzphilosoph
 Petra Wust (* 1952), deutsche Diplom-Ingenieurökonomin, Oberbürgermeisterin von Wolfen und Bitterfeld-Wolfen
 Wilhelm Wust (unbekannt–nach 1888), deutscher Porträt-, Genre- und Landschaftsmaler

Siehe auch:

 Wüst
 WUST
 Wustviel

WUST